Manolas ist der Familienname folgender Personen:
 Stelios Manolas, ehemaliger griechischer Nationalfußballspieler
 Kostas Manolas, griechischer Nationalfußballspieler, Neffe von Stelios Manolas.